Le terme Ausgabe peut référer à:
 Alte Mozart-Ausgabe, première édition complète de la musique de Wolfgang Amadeus Mozart.
 Neue Bach-Ausgabe, seconde édition intégrale de la musique de Johann Sebastian Bach.
 Neue Mozart-Ausgabe, seconde édition de l'intégrale des œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi